Theodore „T-Bag” Bagwell, grany przez Roberta Kneppera – postać z serialu telewizyjnego „Skazany na śmierć”.

Theodore Bagwell to rasista, kanibal oraz pedofil, o skłonnościach do agresji. Został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za wielokrotne morderstwa.

Bagwell jest dzieckiem z kazirodczego związku swojego ojca ze swoją siostrą z zespołem Downa. Jest biseksualistą.

Sezon 1 
T-Bag urodził się z kazirodczego związku ojca i chorej na zespół Downa córki. W dzieciństwie był wykorzystywany seksualnie przez swojego ojca pedofila, a także zmuszany do ciągłej nauki, gdyż jego ojciec widział Theodora jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Do więzienia trafił za gwałty i zabicie 6 studentów z Alabamy. Pożegnał się z wolnością dzięki kobiecie, którą kochał – Susan Hollander. W więzieniu Fox River Bagwell ma opinię niebezpiecznego, zboczonego szaleńca. Jest on nieformalnym przywódcą grupy więźniów. Podczas zamieszek wywołanych przez Michaela, podczas katowania pojmanego strażnika, Bagwell przypadkowo dowiaduje się o planie ucieczki Michaela. Dzięki szantażowi, zostaje włączony do grupy uciekinierów. Gdy zamieszki dobiegają końca, T-Bag morduje pojmanego wcześniej strażnika Boba a następnie wrabia w to swojego znajomego Trokeya, podrzucając mu do celi zabrane z portfela strażnika zdjęcie jego córki.

Sezon 2 
Po ucieczce „ósemki z Fox River”, jadąc samochodem, skuł się kajdankami wraz z Michaelem. Na jego nieszczęście John Abruzzi siekierą odciął mu dłoń rozłączając tym dwóch zbiegów. Tułając się po lesie z odrąbaną dłonią, napada na turystów i kradnie im lodówkę do której wkłada dłoń. Na granicy śmierci trafia do weterynarza, który mu „przyszywa” rękę. T-Bag natychmiast zabija lekarza i jego samochodem jedzie do Utah po łup D.B.Coopera. Tam spotyka Tweenera z którym postanawia odnaleźć 5 mln dolarów. W związku z tym kradnie mapę rancza Double K i natrafia na braci, którzy wsadzają go do bagażnika (w którym zdążył zjeść mapę, by nie dostała się w ich ręce). Od tego momentu Scofield i Burrows są skazani na pomoc Theodora i wszyscy razem szukają silosu. Niestety następują pewne nieoczekiwane okoliczności, które jednak udało się przezwyciężyć zbiegom i odnaleźć łup Charlesa Westmorelanda. T-Bag wykorzystując zamieszanie zwodzi kompanów podmieniając plecaki, porywa miliony i ucieka. Jedzie szukać swojej ukochanej Susie Q i jej dzieci, aby móc być z nimi szczęśliwym. Jednak nie udaje mu się zdobyć upragnionego szczęścia. Znów musi uciekać (razem z 5 milionami dolarów) przed więzieniem. Podąża do Meksyku, a potem do Panamy. Jest śledzony przez Bellicka, Sucre, a potem także przez Michaela, który odbiera mu pieniądze i wydaje w ręce władz.

Sezon 3 
Bagwell w Sonie zostaje członkiem świty Lechero, dobrowolnie godząc się na rolę popychadła tego bossa więziennego światka. Jest szantażowany przez Michaela Scofielda, który grozi mu ujawnieniem Lechero, że był więziony w USA za wykorzystywanie seksualne i morderstwo nieletnich. Bagwell ryzykując wykrada dla Scofielda telefon Lechero, planuje jednak skrycie silniejsze umocowanie się w więziennej hierarchii, aby nie móc być zastraszanym. Pierwszym etapem tego planu jest skryte zabicie więziennego dilera narkotyków i zajęcie jego funkcji. Podczas wejścia do Sony strażników T-Bag wyświadcza dwukrotnie przysługę dziwce Lechero (najpierw chowa ją przed strażnikami, a następnie pomaga jej usprawiedliwić się z powodu kradzieży pieniędzy) T-Bag nie zostaje przyjęty entuzjastycznie przez część ekipy Lechero. Sammy (lewa ręka bossa Sony) zapowiada nawet wyzwanie Theodora do pojedynku na śmierć i życie. Z czasem konflikt ten zaostrza się i Bagwell zaczyna obmyślać plan zabicia Sammy’ego. Sytuacja komplikuje się w chwili gdy Sammy decyduje się przeciwstawić Lechero i przejąć władzę nad Soną. W tym czasie T-Bag dzięki wstawiennictwu Whistlera dołącza do ekipy chcącej uciec z Sony. Sytuacja w więzieniu uspokaja się, dzięki czemu przygotowania do ucieczki zaczynają coraz szybciej posuwać się do przodu. Wraz z Lechero i Bellickiem postanawia pod groźbą zabicia Whistlera wywalczyć wcześniejsze miejsce w kolejce do ucieczki. Udaje mu się to, jednak zostaje on wystawiony przez Michaela przez co jego ucieczka kończy się niepowodzeniem. Po nieudanej próbie ucieczki zostaje brutalnie przesłuchany przez strażników. Będąc prowadzonym na przesłuchanie udaje mu się przypadkiem wejść w posiadanie książeczki Whistlera, która to ma ogromne znaczenie dla właściciela. Strażnicy siłą próbują uzyskać od niego informacje, gdzie aktualnie może przebywać Scofield. T-Bag mocno przestraszony zauważa Sucre i wskazuje na niego ręką głośno krzycząc, że on wszystko wie. Dzięki temu strażnicy więzienia przestali go dalej katować. Po powrocie do środka więzienia, Theodore dusi zakrwawionego Lechero wyciągając wcześniej od niego podstępnie ogromną ilość gotówki. Po śmierci bossa Sony spotyka się z prostytutką (z tą, której wcześniej wyświadczył przysługę), która wręcza mu przez ogrodzenie część pieniędzy Lechero. T-Bag następnie na dziedzińcu informuje wszystkich więźniów, że Lechero nie żyje. Wyrzuca w górę pieniądze kłamiąc, że to ostatnia rzecz jaka została po rządach Lechero. Wygłasza płomienną mowę i oświadcza wszystkim więźniom, że oto nastąpił koniec okrutnego imperium Lechero.

Sezon 4 
Po przejęciu władzy w więzieniu, Bagwell podpala SONĘ i wykorzystując powstałe zamieszanie odzyskuje wolność. Następnie przy pomocy książki Whistlera, planuje odnaleźć i zemścić się na Michaelu Scofieldzie. Pada jednak ofiarą przestępców, którzy okradają go i zostawiają na środku pustyni. Bagwell dzięki pomocy dwójki napotkanych mężczyzn, dociera do San Diego, gdzie znajduje się skrytka Whistlera. Wykorzystując informacje zawarte w znalezionych dokumentach, mężczyzna udaje się do Los Angeles. Tam, pod nazwiskiem Cole Pfeiffer zatrudnia się w firmie GATE. Po pewnym czasie okazuje się, że był to plan Jamesa Whistlera mający za zadanie zdobycie Scylli, która znajduje się w podziemiach kwatery Firmy położonej tuż obok budynku firmy GATE. Bagwell jest nękany przez Fenga – człowieka któremu Whistler planował sprzedać Scylle. We współpracy z Gretchen i Trishanne, sekretarką GATE, T-Bag uprowadza Michaela Scofielda i żąda od niego rozszyfrowania informacji zawartych w książce Whistlera. Dzięki swojemu stanowisku, T-Bag udostępnia Michaelowi, Lincolnowi, Sucre i Bellickowi podziemny tunel prowadzący do Scylli. Jednak wraz z Gretchen planują zabić Michaela, zabrać mu Scylle i sprzedać ją Fengowi. Gdy ich plan nie wypala, biorą zakładników w firmie GATE i zabijają jej prezesa – Gregory’ego White’a. Gdy sytuacja wymyka się spod kontroli, T-Bag zostaje złapany i aresztowany. Na jego szczęście, Don Self zdradza Scofielda i planuje na własną rękę sprzedać Scylle. Następnie, T-Bag zostaje złapany przez ludzi Firmy i wraz z Lincolnem, Mahonem, Gretchen i Selfem wysłany do Miami by odzyskać urządzenie. Bagwell zdradza kompanów, informując Krantza że Scylle ma matka Lincolna i Michaela – Christina. Bagwell wykorzystując telefon Sary umawia się na spotkanie z Fernando Sucre, który wraz z Benjaminem Franklinem współpracuje z Paulem Kellermanem i torturując Bagwella próbuje wyciągnąć od niego informacje o miejscu przebywania Krantza. Po ujawnieniu gdzie znajduje się generał, T-Bag zostaje aresztowany. Żąda uniewinnienia za pomoc w odzyskaniu Scylli, jednak go nie otrzymuje. 4 lata później widzimy T-Baga na dziedzińcu Fox River.

Sezon 5 
Po 7 latach T-Bag opuszcza Fox River. Przed wyjściem otrzymuje od strażnika korespondencje. Okazuje się, że nadawcą jest uważany za zmarłego Michael Scofield, a przesyłka zawiera jego aktualne zdjęcie sugerujące że przebywa w więzieniu, oraz tajemniczo brzmiący tekst. T-Bag zanosi list do Lincolna. Jakiś czas później, Bagwell zostaje zaproszony na spotkanie z chirurgiem. Przekazuje mu on informacje, że tajemniczy sponsor posługujący się pseudonimem „Outis” sfinansował jego operacje wmontowania nowoczesnej protezy dłoni. Niedługo później T-Bag dowiaduje się, że tajemniczym sponsorem jest Michael Scofield, posługujący się obecnie nazwiskiem „Kaniel Outis”. Mężczyzna nawiązuje współpracę z Sarą Scofield, która wysyła T-Baga do Paula Kellermana, którego podejrzewa o zaplanowanie całej intrygi związanej z upozorowaną śmiercią Michaela. Jednak podczas rozmowy Kellerman zostaje zabity przez współpracowników Posejdona. T-Bag, któremu udało się uciec śledzi morderców Kellermana, którzy doprowadzają go do Jacoba Nessa – obecnego męża Sary. Bagwell robi im zdjęcie, które następnie pokazuje Sarze, sugerując że to Jacob jest Posejdonem i to on odpowiada za intrygę. Następnie widzimy T-Baga odczytującego list od Scofielda – mężczyzna tłumaczy w nim że to on zapłacił za jego protezę, w zamian jednak oczekuje przysługi. T-Bag poznaje swojego syna – Davida Martina, człowieka który pracował z Michaelem dla Posejdona. Mężczyźni spotykają się z Michaelem – ten ujawnia dlaczego wysłał list akurat T-Bagowi, oraz że przysługą którą ma wyświadczyć T-Bag jest zabicia Jacoba. Starcie z Posejdonem nie idzie po myśli Michaela – Whip, syn T-Baga zostaje zastrzelony przez agentkę Posejdona – A&W. W zemście za śmierć syna, T-Bag zabija kobietę, skręcając jej kark, po czym zostaje aresztowany przez FBI i osadzony w Fox River, w jednej celi z Jacobem Nessem. Żądny zemsty za śmierć syna, T-Bag morduje Jacoba.

Linki zewnętrzne 
 Bagwell na stronie FOX

Postacie z serialu Skazany na śmierć
Fikcyjni kanibale
Fikcyjni masowi mordercy
Fikcyjne postacie LGBT